Па́вел Григо́рьевич Его́ров:
 Егоров, Павел Григорьевич (1896—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Егоров, Павел Григорьевич (1948—2017) — российский пианист и педагог, Народный артист Российской Федерации.